Termo designado aos homossexuais (geralmente considerado ofensivo).
 Bicha (náutica) - um cabo que serve para fazer variar a tensão da valuma da vela grande

Em Portugal
 Fila, pessoas dispostas em linha reta, em Portugal
 Pico das Bichas

Outros
 Bicha de Balazote, escultura ibérica
 Lombriga, parasita intestinal

Veja também 
Bixa - um gênero de plantas

Desambiguação